Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Tuscaloosa:

 – incrociatore pesante della classe New Orleans, varato nel 1934 e radiato nel 1946
 – Landing Ship Tank della classe Newport, varata nel 1970 e radiata nel 1994